Соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин-маэстро на летних Олимпийских играх 1900 года прошли с 11 по 14 июня. Приняли участие 54 спортсмена из пяти стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований